Döbelner Anzeiger ist der Titel von 
 Döbelner Anzeiger (Zeitung), Tageszeitung in Döbeln
 Döbelner Anzeiger (1838–1945), ehemalige Tageszeitung in Döbeln